1. Zagrebačkoj nogometnoj ligi u sezoni 2020./21.:

Tablica 

Doigravanje za promociju:
 NK Blato Zagreb : NK Prečko Zagreb 2:1, 2:0

Izvori 

2020-21
Zagreb-1